Italia może odnosić się do:

 Włochy (w języku włoskim i w wielu innych językach)
 Italia – kraina geograficzna i historyczna położona na Półwyspie Apenińskim

 Obiekty sportowe
 Italia – zespół skoczni narciarskich
 Italia K90 – skocznia narciarska

 Jednostki pływające
 Italia – okręt włoski z 1880 roku
 MS Italia – statek pasażerski, ex. Kungsholm
 MS Sapphire – statek pasażerski, pływający także pod nazwą Italia

 Muzyka
 Italia – producent instrumentów muzycznych
 Italia – płyta amerykańskiego trębacza Chrisa Bottiego

 Inne
 Italia – obszar niemunicypalny na Florydzie
 Italia – sterowiec

Zobacz też 
 Italia 1 – włoska stacja telewizyjna
 Ferrari 458 Italia – samochód sportowy